In 2013 wordt de Davis Cup voor de 102e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Tsjechië was de titelverdediger en werd voor de tweede keer de winnaar.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

België 

België speelt in de wereldgroep.

België verloor in de eerste ronde thuis van Servië. Hierdoor moest het in september een degradatiewedstrijd spelen om degradatie naar de regionale groep 1 te voorkomen. In Antwerpen werd Israël met 3-2 verslagen waardoor België zich handhaafde in de wereldgroep.

Nederland 

Nederland speelt in de regionale groep I.

In april won Nederland in en van Roemenië. In de daarop volgende promotiewedstrijd tegen Oostenrijk won Nederland en plaatste het zich voor de wereldgroep.

Aruba 

Aruba zou uitkomen in de regionale groep 3, maar deed in 2013 niet mee.